Degehabur, ville de la région Somali, capitale de la zone Jarar ;
 Degehabur, le district (woreda) où se trouve cette ville ;
 Degehabur, ancien nom de la zone Jarar ;
 Degeh Bur, avant 1995, ancienne subdivision (awraja) du Hararghe dont la capitale était Degehabur.